Униже́ние, Униже́нье:
 Унижение — отрицательно окрашенная эмоция, связанная с падением чувства собственного достоинства.
 Унижение — поведение, имеющее своей целью уронить чувство собственного достоинства другого человека, общества, страны, государства и так далее.
 «Униженье» — стихотворение Н. С. Гумилёва.
 «Унижение» — стихотворение А. А. Блока.
 «Унижение» — фильм Барри Левинсона 2014 года.